Грёнланд (, ) — немецкая и датская фамилия. Известные носители:

 Грёнланд, Петер (1761—1825) — датский музыкант.
 Грёнланд, Тойде (1817—1876) — его племянник, немецкий художник.
 Грёнланд, Иоганнес (1824—1891) — его племянник, немецкий ботаник.